Dahlin och Dalin är två former av svenska för- och efternamn.

Enligt Statistiska centralbyrån bar 31 december 2014, 560 personer Dalin som efternamn och 37 personer (29 kvinnor och 8 män) det som förnamn. 4 415 personer bar Dahlin som efternamn, men ingen det som förnamn.

Personer med namnet Dahlin eller med varianter av detta namn

A
 Alfred Dalin (1855–1919), skolman och kulturpersonlighet
 Anders Fredrik Dalin (1806–1873), ordboksförfattare, lexikograf
 Anki Dahlin, flera personer
 Anki Dahlin (museitjänsteman) (född 1953)
 Anki Dahlin (ämbetsman) (född 1949)
 Anton Dahlin (1886–1963), bankman

B
 Barbro Dahlin (1940–2000), författare och psykiater
 Bengt Olof Dahlin (1914–1989), konstnär
 Bo Dahlin (född 1948), professor i pedagogik

C
 Camilla Dahlin-Andersson (född 1967), politiker, folkpartist
 Cyrus Edwin Dallin (1861–1944), amerikansk skulptör

D
 Danne Dahlin (född 1987), skådespelare, dansare och koreograf
 Doris Dahlin (född 1952), författare

E
 Elisabeth Dahlin (född 1957), ämbetsman, senare i Rädda barnen
 Erik Dahlin (född 1989), fotbollsspelare
 Erik Dalin (född 1980), stuntman
 Ernst Mauritz Dahlin (1843–1929), matematikhistoriker och fångvårdskamrer
 Eva Dahlin (född 1949), konstnär

F
 Fridolf Dalin (1900–1979), konstnär

G
 Georg Dahlin (1889–1979), författare
 Gustaf Dahlin (1909–1968), stadsingenjör

H
 Hans Dahlin (1922–2000), regissör, skådespelare och konstnär

I
 Inga-Lill Dahlin (1914–1993) illustratör och tecknare
 Isak Dahlin (född 1987), fotbollsspelare

J
 Jacob Dahlin (1952–1991), programledare i radio och TV
 Jacob Efraim Dahlin (1848–1932), företagsledare, amiralitetsråd
 Jan Dahlin (1950–2009), arkivarie
 Johan Dahlin (född 1986), fotbollsmålvakt
 John Dahlin (1886–1927), friidrottare (400 m)

K
 Kalle Dalin (född 1975), orienterare
 Kjell Dahlin (född 1963), ishockeyspelare

M
 Marcus Dahlin (född 1982), fotbollsspelare
 Maria Dahlin (1964–1985), personen bakom Maria Bonnier Dahlins stipendium
 Maria Dahlin (filmproducent) (född 1974), filmproducent
 Marienette Dahlin (född 1953), skådespelare
 Martin Dahlin (född 1968), fotbollsspelare
 Märta-Maria Dahlin (1912–1985), textilkonstnär och målare

N
 Nils Dahlin (1731–1787), möbelsnickare

O
 Olof von Dalin (1708–1763), författare och historiker
 Otto Dahlin (1863–1960), möbelhandlare

P
 Petrus Dahlin (född 1964), art director och författare

R
 Rasmus Dahlin (född 2000), iishockeyspelare
 Rebecka Dahlin (född 1993), basketspelare
 Rudolph Matthias Dallin (1680–1743), tysk-svensk arkitekt och byggmästare
 Ruth Dahlin (aktiv 1930–1936), friidrottare, sprinter

S
 Sven Dahlin, flera personer
 Sven Dahlin (1699–1744), kyrkoherde och målare
 Sven Dahlin (1906–1965), konstnär

Källor

Svenska efternamn